CZ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Češko,
 dvočrkovna kratica za:
 Crveno zastavo
 civilno zaščito
 Česko zbrojovko 
 Cankarjevo založbo

Glej tudi